János Szabó – piłkarz
 János Szabó (1897-1957) – węgierski rewolucjonista
 János Szabó – minister edukacji